Европско првенство у одбојци за жене 1963. је било 6. по реду Европско првенство које се од 22. октобра до 2. новембра одржавало у Румунији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 13 репрезентација.

Први круг

Група А - Букурешт

Група Б – Крајова

Група Ц - Констанца

Група Д - Констанца

Други круг

Група од 9.-13. места - Брашов

Група од 1.-8. места - Констанца

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Румунији
Одбојка у 1963.
Спорт у Букурешту